Old Masonic Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Masonic Hall (Kalifornien), ID-Nr. 72000259
 Old Masonic Hall (Texas), ID-Nr. 86001611